Сметник — фамилия. Известные носители:

 Сметник, Анатолий Иванович (1937—2004) — российский учёный в области карантина растений,
 Сметник, Вера Петровна (1938—2017) — советский и российский учёный в области гинекологической эндокринологии,